Nicklas Jensen, född 16 mars 1993 i Herning, är en dansk professionell ishockeyspelare spelar för New York Rangers farmalag Hartford Wolf Pack i AHL. Jensen valdes av Vancouver Canucks som 29:e spelare totalt i 2011 års NHL Entry Draft.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar 

Danska ishockeyspelare
Födda 1993
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i AIK Ishockey
Män
Levande personer
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Utica Comets
Spelare i Hartford Wolf Pack
Personer från Herning
Spelare i Oshawa Generals
Spelare i Herning Blue Fox
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare valda av Vancouver Canucks i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Danmark
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022